Tegaldlimo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegaldlimo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tegaldlimo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar